Джозеф Энтони «Тони» Кокс (; род. 31 марта 1958 года, Юнионтаун, Алабама, США) — американский актёр, наиболее известный благодаря ролям в фильмах «Уиллоу», «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», «Плохой Санта», «Я, снова я и Ирэн», «Очень эпическое кино».

Биография 
Тони Кокс родился в семье Джо Джонса и Генриетты Кокс. Когда Тони был ребёнком, он и его мать переехали в Юнионтаун, штат Алабама, чтобы жить вместе со своими дедушкой и бабушкой Генри и Лотти Джонсами. Со своей будущей женой Отелией Тони познакомился еще в школе, пара поженилась в 1981 году, когда Коксу исполнилось 23 года. После окончания школы поступил в университет Алабамы.

Свою дебютную роль Кокс сыграл в комедийном фильме «Доктор Хекил и мистер Хайп», затем часто снимался в рекламах и мыльных операх. Также снимался в картинах известного кинорежиссёра Джорджа Лукаса, в частности, таких фильмах как «Уиллоу», в роли Элвина, и «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», в роли эвока, которые ему и принесли широкую известность и узнаваемость. В 2008 году выступил продюсером фильма «Почтальон».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры-карлики